Le mot diabolo provient du mot grec diabolos signifiant jeté à travers est utilisé pour désigner le diable ainsi que:
 en jonglerie, un diabolo est un instrument de jonglage.
 en mécanique une double roulette placée de part et d'autre d'un axe, comme les roulettes de train d'atterrissage ou celles des caddies.
 un diabolo est une boisson à base de limonade et de sirop (par exemple diabolo-menthe ou diabolo-grenadine).
 un diabolo est un aérateur trans-tympanique, en ORL.
 le diabolo est une petite balle de plomb utilisée dans les pistolets ou fusils à air comprimé.
 le diabolo désigne aussi la pièce en caoutchouc du pied de mât d'une planche à voile. 
 le projet Diabolo est un projet ferroviaire en Belgique.
 Un diabolo ou Dolly est aussi une partie de l'articulation d'un train double routier.

Littérature 
 Diabolo, le chat noir d'une série de romans pour la jeunesse écrits par Paul-Jacques Bonzon.
 Diabolo, un manga de Kei Kusunoki et Kaoru Ohashi parus chez Soleil Productions.

Cinéma 
 Diabolo menthe, film de Diane Kurys sorti en 1977.

Télévision 
 Satanas et Diabolo, série télévisée d'animation américaine (1969) inspirée des Fous du volant.
Homonymie de titre